3 miejscowości w Polsce:
 Grzybnica – wieś w woj. zachodniopomorskim, pow. goleniowskim, gm. Stepnica
 Grzybnica – wieś w woj. zachodniopomorskim, pow. koszalińskim, gm. Manowo
 Grzybnica – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój

3 cieki wodne:
 Grzybnica – rzeka na Równinie Gryfickiej, w powiecie kamieńskim, w województwie zachodniopomorskim
 Grzybnica – strumień, dopływ Pęzinki, w powiecie stargardzkim, w województwie zachodniopomorskim
 Grzybnica – strumień w gminie Police, w województwie zachodniopomorskim
Inne:
 Grzybnica – cmentarzysko z kręgami kamiennymi w woj. zachodniopomorskim, pow. koszalińskim, gm. Manowo